Bolesław Orliński – aviatore e militare polacco
 Heinz Bernhard Orlinski – musicista, compositore e docente tedesco
 Jakub Józef Orliński – controtenore polacco
 Piotr Orliński – ex calciatore polacco